Stara Synagoga w Opolu
 Nowa Synagoga w Opolu